

Sigle 
 Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria – emoglobinuria parossistica notturna
 Parque Nacional Huascarán – Parco nazionale del Huascarán
 Partido Nacional de Honduras – Partito Nazionale dell'Honduras

Codici 
 PNH – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Phnom Penh, Cambogia
 pnh – codice ISO 639-3 della lingua penrhyn